Dmitri Sergueyev puede referirse a:

Dmitri Sergueyev, piragüista ruso.
Dmitri Sergueyev, yudoca ruso.